Аграфена Фёдоровна Баранова — русская  Императорских театров Российской империи; сестра актрисы Екатерины Фёдоровны Барановой.

Биография 

Ученица основателя русского театра Фёдора Григорьевича Волкова, начала сценическую деятельность при императрице Всероссийской Елизавете Петровне.

На казенную службу была принята 1 мая 1779 года на жалованье в 350 рублей в год при готовой квартире (с 1800 года она получала уже 550 руб.). 

Преимущественно А. Ф. Баранова исполняла роли служанок или субреток, которые в пьесах тогдашнего репертуара, подражавшего французской школе, почти всегда являлись центральными лицами пьесы, развивающими действие и разъясняющими мнения автора. 

Лучшие роли Барановой — Анисьи в „Истинном друге“, Устиньи в „Поскорее, пока не проведали“, заглавная роль в „Евгении“ Бомарше. Хотя и не обладая талантом своей сестры, Екатерины, Аграфена Баранова исполняла свои роли всегда отчетливо и профессионально. 

Была замужем за актером Шумским. В 1809 году уже считалась пенсионеркой.

Примечания

Литература 
 Арапов. «Летопись русского театра», 1861.